Birkenfeld puede hacer referencia a:
Birkenfeld, un municipio del distrito de Birkenfeld, Renania-Palatinado.
Birkenfeld, un municipio del distrito de Meno-Spessart, Baviera.
distrito de Birkenfeld.